Зыкеево — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Любучанское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Любучанского сельского округа).

Население

География 
Зыкеево расположено примерно в 18 км (по шоссе) на северо-восток от Чехова, на правом берегу реки Рожайка (правый приток реки Пахры), у впадения безымянного притока, высота центра деревни над уровнем моря — 157 м. На 2016 год в Зыкеево зарегистрирована 4 садовых товарищества.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Чеховского муниципального района
 Сайт администрации сельского поселения Любучанское 

Населённые пункты городского округа Чехов